Zentralstadion oder auch Zentral-Stadion bezeichnet oder bezeichnete folgende Stadien:

 Zentralstadion Almaty
 Zentralstadion Aqtöbe
 Zentralstadion (Astrachan)
 Zentral-Stadion Batumi
 Zentralstadion Duschanbe
 Zentralstadion (Homel)
 Zentralstadion (Jekaterinburg)
 Zentralstadion (Kasan)
 Zentralstadion Krasnojarsk
 Haradski-Stadion (Maladsetschna)
 Zentralstadion (Noworossijsk)
 Zentralstadion Pawlodar
 Zentralstadion Qostanai
 Zentralstadion Schachtar
 Zentral-Stadion Sestaponi
 Zentralstadion Taras
 Paxtakor-Zentral-Stadion Taschkent
 Zentralstadion Tiflis
 Zentralstadion Tschornomorez
 Zentralstadion (Wolgograd)
 Zentralstadion Ulaanbaatar, siehe Central Stadium (Mongolei)

Siehe auch:
 Centralstation